International Tennis – videogioco del 1985 per Commodore 64
 International Tennis – videogioco del 1992 per vari computer